Gua y Guas puede referirse a:
Gua (juego), juego infantil;
Una mala escritura de Gúa, localidad española;
El Aeropuerto Internacional La Aurora en Ciudad de Guatemala, cuyo código IATA es GUA.

Notas

Enlaces externos